HMS Tiger – nazwa noszona przez piętnaście okrętów Royal Navy, między innymi:
 HMS "Tiger" – galeas zbudowany w 1546 roku, wycofany ze służby w pierwszej dekadzie XVII wieku
 HMS "Tiger" – kontrtorpedowiec zbudowany w 1900 roku w stoczni John Brown & Co. w Clydebank, zatopiony w 1908 roku w kolizji z krążownikiem pancernym HMS "Berwick"
 HMS "Tiger" – krążownik liniowy z okresu I wojny światowej, w służbie do 1931 roku
 HMS "Tiger" – krążownik lekki, budowany od 1941 roku (początkowo pod nazwą HMS "Bellerophon", przemianowany na HMS "Tiger" w 1945 roku) jako kolejny okręt typu Minotaur. Budowa została wstrzymana w 1946 roku i wznowiona po zmianie projektu w 1954 roku. Okręt wszedł do służby w 1959 roku, na początku lat 70. XX wieku został przebudowany na krążownik śmigłowcowy, zaś wycofany z linii w 1978 roku.

Tiger